

Anno 
 410 o 410 a.C.

Codici 
 410 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Sengamine, nella prefettura di Hyōgo, in Giappone

Matematica 
 410 – numero